The Newly Born (The First Born) – film del 1910 diretto da William F. Haddock
The First Born – film del 1921 diretto da Colin Campbell
The First Born – film del 1928 diretto da Miles Mander
The First Born - album della band Mamuthones / Fabio Orsi